Теремки:

 Теремки — историческая местность на территории Голосеевского района Киева.
 Теремки — станция Киевского метрополитена.
 Теремки — урочище в Киеве.